Die Abkürzung VÖB steht für:

 Den Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands,
 die Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare

Die Abkürzung VöB steht für:
 Die schweizerische Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen

Siehe auch:
 VOEB, Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe

VOB